Emir Mkademi (20 de agosto de 1978) é um futebolista profissional tunisiano, defensor, milita no Etesalat.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Tunísia
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002